Le terme traditionalisme désigne l'attachement aux valeurs et coutumes du passé transmises par la tradition, et considérées par certains comme immuables.

Ce terme peut notamment désigner :
Le judaïsme traditionaliste ou judaïsme orthodoxe moderne, courant du judaïsme contemporain
 Le catholicisme traditionaliste ou traditionalisme catholique, courant conservateur du catholicisme
 Le traditionalisme, doctrine et mouvement politique espagnol
 Le courant philosophique de la « Tradition primordiale »
Pérennialisme (spiritualité)

Il est parfois synonyme du

conservatisme, philosophie politique en faveur des valeurs traditionnelles, qui s'oppose au progressisme ;
conformisme, attitude consistant à suivre passivement les idées, les modes, les mœurs, le comportement du milieu dans lequel on vit.